Змагання з лижного двоборства, які складалися зі стрибків з великого трампліна і лижних перегонів на 7,5 км на зимових Олімпійських іграх 2006 відбулись 21 лютого в місті Праджелато (Італія).

Результати

Стрибки з трампліна 
45 спортсменів розпочали стрибкову частину змагань; кожен виконав по одному стрибкові, який оцінювався так само, як і під час змагань зі стрибків з трампліна. Оцінки за ці стрибки визначали часове відставання від лідера, з яким кожен наступний спортсмен розпочинав бігову частину змагань. Кожне очко позаду лідера Георга Геттіха дорівнювало чотирьом секундам відставання.

Лижні перегони 
На старті спортсмени вирушали на дистанцію 7,5 з інтервалом, який визначався очковою різницею за результатами стрибків. Відставання в одне очко дорівнювало 4-секундному гандикапові. Перший спортсмен, який перетнув фінішну лінію, Фелікс Ґоттвальд, і став загальним переможцем.

Примітки 

Лижне двоборство на зимових Олімпійських іграх 2006